

Glavni događaji 
 91. Kinezi pobjeđuju Hune u Mongoliji

Svjetska politika